Brichant ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Brichant (* 1953), belgischer Tennisspieler
 Jacques Brichant (1930–2011), belgischer Tennisspieler